Miejscowości w Polsce
 Wolskie Piaski – przysiółek wsi Wólka Ołudzka w woj. śląskim w pow. zawierciańskim, w gminie Szczekociny
 Wolskie Piaski – część wsi Jeziorowice w woj. śląskim w pow. zawierciańskim, w gminie Żarnowiec